Gil Lavedra puede hacer referencia a:

Ricardo Gil Lavedra, abogado, juez y político argentino.
Nicolás Gil Lavedra, director de cine argentino.